Niemcy:
 Pałac Schaumburg – druga siedziba kanclerza Niemiec
 Schaumburg – dzielnica miasta Rinteln
 Schaumburg – powiat w kraju związkowym Dolna Saksonia

USA:
 Schaumburg – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Schaumburg (ang. Schaumburg Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Cook

Osoby:
 Balthasar Alexis Henri Antoine von Schauenburg – francuski generał

Inne:
 Schaumburgowie
 Schaumburg – hrabstwo
 Schaumburg-Lippe

Zobacz też:
 Schaumberg